Martin Réway, né le  à Prague, est un joueur professionnel slovaque et tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste d’attaquant.

Biographie 

Après avoir passé la saison 2015-2016 avec le HC Sparta Prague puis le HC Fribourg-Gottéron, Réway s’engage le  avec les Canadiens de Montréal pour une période de trois ans.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013||Olympiques de Gatineau||LHJMQ||47||22||28||50||56||10||1||11||12||20
|-
|2013-2014||Olympiques de Gatineau||LHJMQ||43||20||42||62||48||9||5||10||15||16
|-
|2014-2015||HC Sparta Prague||Extraliga||34||9||28||37||54||8||1||6||7||20
|-
|2015-2016||HC Sparta Prague||Extraliga ||14||5||10||15||6||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||HC Fribourg-Gottéron||LNA||19||8||13||21||14||-||-||-||-||-
|-
|2017-2018 || Rocket de Laval || LAH || 5 || 0 || 2 || 2 || 6|| - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || HC Slovan Bratislava || KHL || 18||1 || 4 || 5 || 5 ||-||-||-||-||-
|-
|2018-2019|| MHK Dolny Kubin ||2.liga slovaque|| 2|| 0|| 7|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019|| Tingsryds AIF ||Allsvenskan|| 10|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020||Rytíři Kladno|| Extraliga || 17|| 0|| 6|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020|| HK Poprad || Extraliga slovaque || 7|| 3|| 1|| 4|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021|| HC Košice ||  Extraliga slovaque || 39|| 12|| 18|| 30|| 39|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6

|2012|| Slovaquie -18 ans||CM -18 ans D1||5||4||7||11||8|| du groupe A
|-
|2013|| Slovaquie -20 ans||CM -20 ans||6||0||2||2||2||
|-
|2014|| Slovaquie -20 ans||CM -20 ans||5||4||6||10||4||
|-
|2014||||CM||7||0||3||3||2||
|-
|2014-2015||HC Sparta Prague||CHL||8||2||6||8||2||Huitième de finale
|-
|2015|| Slovaquie -20 ans||CM -20 ans||7||4||5||9||2|| Médaille de bronze
|-
|2015-2016||HC Sparta Prague||CHL||4||2||2||4||2||Huitième de finale
|-
|2016 ||  Slovaquie || CM || 7 || 0 || 1 || 1 || 0 ||  place

Notes et références 

Naissance en janvier 1995
Naissance à Prague
Joueur international slovaque de hockey sur glace
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Olympiques de Gatineau
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Rocket de Laval
Joueur du HC Slovan Bratislava
Joueur du HC Kladno
Joueur du Tingsryds AIF
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC Košice